Schwitzen bezeichnet:
 das Absondern eines Sekrets von der Haut des Menschen und anderer Säugetiere, siehe Schweiß
 kurzes Garen von Gemüse in wenig Fett bei geringer Hitze, siehe Anschwitzen
 den Vorgang, wenn Wasser sich an einer kühlen Oberfläche von Gegenständen niederschlägt, siehe Kondenswasser

Siehe auch: